La locution anglaise  ou  peut renvoyer à :
 Teddy Boys, sous-culture britannique des années 1950 ;
 , coupe de cheveux en vogue chez les mods britanniques dans les années 1960.

Littérature 
 Teddy Boy, roman d'Ernest Ryman paru en 1958 ;
 Teddy Boys, nouvelle de Dino Buzzati publiée en 1966 ;
 Teddy Boy, jeu vidéo sorti en 1986.

Musique 
 Teddy Boy, chanson de Paul McCartney sortie en 1970 ;
 , maxi de Kavinsky, sorti en 2006.

Cinéma 
 Teddy Boys (Serious Charge), film britannique de Terence Young sorti en 1959 ;
 Les Blousons noirs de la chanson (I Teddy boys della canzone), film italien de Domenico Paolella sorti en 1960 ;

Voir aussi 
 .